1936 — одна́ ты́сяча девятьсо́т три́дцать шесть — может означать:

 1936 — натуральное число между 1935 и 1937.
 1936 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1936 — эмиссионная туманность в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1936 год в литературе

В искусстве 
 1936 год в кино
 1936 год в театре
 1936 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1936 год в музыке

В науке 
 1936 год в науке